Valgañón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Valgañón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valgañón är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Valgañón ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Valgañón. Runt Valgañón är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ezcaray,  km öster om Valgañón. I omgivningarna runt Valgañón växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien